Jesse Joensuu (né le  à Pori, Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En septembre 2003, il débute en senior avec son club formateur de l'Ässät Pori dans la SM-liiga. Il devient le plus jeune joueur de l'histoire du championnat de Finlande, il a alors 15 ans. Il est repêché en ,  au total par les Islanders de New York au repêchage d'entrée de 2006. En 2008, il part en Amérique du Nord. Il est assigné aux Sound Tigers de Bridgeport dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey face à l'Avalanche du Colorado inscrivant son premier but.

Durant le lock-out de la saison 2012-13, il signe avec Ässät dans la ligue SM-Liiga.

Le , il signe un contrat de 2 ans avec les Oilers d'Edmonton puisqu'il est un agent libre.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé au championnat du monde de 2011, gagnant le titre mondial, et à celui de 2012.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Ässät Pori || SM-liiga ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| Ässät Pori || SM-liiga ||39 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Ässät Pori || SM-liiga ||51 ||4 ||8 ||12 ||57 ||14 ||0 ||2 ||2 ||12 
|-
| 2006-2007|| Ässät Pori || SM-liiga ||52 ||9 ||17 ||26 ||74 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Ässät Pori || SM-liiga ||56 ||17 ||18 ||35 ||89 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2008-2009|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||71 ||20 ||19 ||39 ||58 ||5 ||2 ||1 ||3 ||4  
|-
| 2008-2009|| Islanders de New York || LNH ||7 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 70|| 14|| 34|| 48|| 66|| 5|| 0|| 2||2 ||6 
|-
| 2009-2010|| Islanders de New York|| LNH ||11 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||-||-||- 
|-
| 2010-2011|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 35|| 8|| 16|| 24|| 31|| -|| -|| -||- ||- 
|-
| 2010-2011|| Islanders de New York|| LNH ||42 ||6 ||3 ||9 ||33 ||- ||- ||-||-||- 
|-
| 2011-2012|| HV71 || Elitserien || 50|| 13|| 16|| 29|| 58|| 6|| 2|| 1|| 3|| 37
|-
| 2012-2013|| Ässät Pori || SM-liiga || 24|| 11|| 14|| 25|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Islanders de New York || LNH ||7 ||0 ||2 ||2 ||6 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2013-2014 || Oilers d'Edmonton || LNH || 42 || 3 || 2 || 5 || 16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Oilers d'Edmonton || LNH || 20 || 2 || 2 || 4 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| CP Berne || LNA || 15|| 2|| 5|| 7|| 30|| 8|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| 2015-2016 || Jokerit || KHL || 54 || 9 || 16 || 25 || 70 || 6 || 2 || 3 || 5 || 54
|-
| 2016-2017 || Jokerit || KHL || 50|| 15|| 13|| 28|| 90|| 4|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2017-2018 || Jokerit || KHL || 49|| 7|| 9|| 16|| 64|| 11|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2018-2019 || Jokerit || KHL || 60|| 19|| 18|| 37|| 83|| 6|| 1|| 0|| 1|| 6 
|-
| 2019-2020 || Jokerit || KHL ||60 ||15 ||16 ||31 ||96 ||6 ||1 ||1 ||2 ||6 
|-
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL ||44 ||11 ||9 ||20 ||36 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || || || || || ||

| 129 || 13 || 11 || 24 || 77 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

|-
| 2004 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 4|| 0|| 0|| 0|| 6|| -1|| align="left"| Septième place
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 1|| 3|| 0|| +1|| align="left"| Septième place
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| -2|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 2|| 4|| 8|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 1|| 2|| 14|| -2|| align="left"| Sixième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 3|| 5|| 24|| +2|| align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en octobre 1987
Naissance à Pori
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HV 71